Оле Ескіл Дальстрем (4 березня 1970) — норвезький хокеїст.
 Робін Дальстрем (29 січня 1988) — норвезький хокеїст.
 Стюр Дальстрем (28 грудня 1922, Гускварна, † 5 травня 2001, Ловестад) — шведський письменник і джазовий музикант.
 Ката Дальстрем Анна Марія Катаріна «Ката» Дальстрем (Anna Maria Katarina «Kata» Dalström), уроджена Карлберг (Carlberg; 18 грудня 1858, Емтольм, муніципалітет Вестервік, графство Кальмар — 11 грудня 1923, Стокгольм), була шведською соціалісткою та письменницею.

Данські прізвища
Норвезькі прізвища
Шведські прізвища